Acuautla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Francisco Acuautla, ort, Delstaten Mexiko, Ixtapaluca, 
 Acuautla, Hidalgo, ort, Huehuetla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar